Boya peut désigner :

Langues 
 , langue nilo-saharienne du Soudan du Sud ;

Lieux 
 , village du Népal ;
 , localité d'Australie ;

Personnes 
  (1945-), commerçant et homme politique aranais ;
  (1960-), homme politique et artiste aranais ;
  (1960-), directeur de musée aranais ;
 Mireia Boya (1979-), femme politique aranaise ;
 Pierre Boya (1984-), footballeur camerounais ;
 Frank Boya (1996-), footballeur camerounais.

Homonymie de patronyme